Silloniz es un apellido de origen vasco que puede referirse a:

  Aitor Silloniz (1977), ciclista profesional.
  Josu Silloniz (1978), ciclista profesional, hermano del anterior.
  Juan Silloniz (1942), ciclista profesional.